Prairie City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prairie City (Illinois), im McDonough County
 Prairie City (Indiana), im Clay County
 Prairie City (Iowa), im Jasper County
 Prairie City (Kalifornien), im Sacramento County
 Prairie City (Missouri), im Bates County
 Prairie City (Oregon), im Grant County
 Prairie City (South Dakota), im Perkins County